Brett Westgarth (né le  à Amherstburg, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Université de Princeton || NCAA ||27 ||1 ||0 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Université de Princeton || NCAA ||23 ||0 ||1 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006 || Université de Princeton || NCAA ||31 ||3 ||8 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université de Princeton || NCAA ||33 ||0 ||11 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Generals de Flint || LIH ||27 ||2 ||10 ||12 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH ||37 ||2 ||3 ||5 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||77 ||2 ||7 ||9 ||137 ||9 ||0 ||0 ||0 ||42
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||46 ||3 ||5 ||8 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Sharks de Worcester || LAH ||18 ||0 ||3 ||3 ||27 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0

|183||7||19||26||327||11||0||1||1||42

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Princeton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Sharks de Worcester
Défenseur de hockey sur glace